Linehan ist der Familienname folgender Personen:

 Alfie Linehan (1940–2019), irischer Cricketspieler
 Brian Linehan (1943–2004), kanadischer Fernsehmoderator
 Daniel Linehan (* 1992), US-amerikanischer Choreograf und Tänzer
 Graham Linehan (* 1968), irischer Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor

 Kim Linehan (* 1962), US-amerikanische Schwimmerin
 Marsha M. Linehan (* 1943), US-amerikanische Psychologin
 Neil J. Linehan (1895–1967), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Linehan-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika